Daduchos (griechisch: δᾳδοῦχος, von δᾶις+ἔχω „Fackelträger“), ist 

 in der griechischen Mythologie ein Beiname der Mondgöttin Artemis (Orph. h. 36.3)
 der Name des zweiten Oberpriesters bei den eleusinischen Mysterien, dessen Amt im eleusinischen Priestergeschlecht der Keryken erblich war, siehe Hierophant